Николай Бориславов Михайлов (; ) — болгарский футболист, вратарь клуба «Левски» и сборной Болгарии.

Биография 
Сын Борислава Михайлова, рекордсмена сборной Болгарии по количеству проведённых за неё матчей, затем — главы Болгарского футбольного союза. Дед Николая Михайлова  также был вратарём «Левски». Николай Михайлов играл за «Левски» в розыгрыше Лиги чемпионов 2006/07.

В июне 2007 года был близок к переходу в итальянскую «Фиорентину», но 27 июня подписал контракт на три года с английским «Ливерпулем» с возможностью продления соглашения ещё на два года. 14 июля стало известно о том, что Михайлов не смог получить разрешение на работу в Великобритании из-за того, что сыграл недостаточно матчей за сборную. В результате он был отдан в годичную аренду в «Твенте». Нидерландский клуб рассматривал вариант выкупа контракта Михайлова у «Ливерпуля», в то время как сам игрок заявил о своём намерении побороться за место в воротах с Пепе Рейной и Шарлем Итанжем. В итоге срок аренды был продлён ещё на два сезона.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (1): 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2010, 2011
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 2010/11
 Футболист года в Болгарии: 2011

Личная жизнь 
Николай Михайлов активно общается с фанатами в социальных сетях. В своё время он встречался с фотомоделью , которая позже вышла замуж за футболиста Валерием Божиновым. Михайлов затем стал встречаться с певицей , которая ранее была супругой Божинова.

Михайлов дважды становился чемпионом Болгарии с «Левски» (2006, 2007). Его отец — трижды (1984, 1985, 1988), а дед — четырежды (1965, 1968, 1970, 1974).

Статистика

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Мерсин Идманюрду»
Игроки ФК «Омония» Никосия